Lampi ou Lámpi sont des patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Johann Baptist von Lampi (1751-1830), peintre d'histoire autrichien
 (né en 1961), musicien et acteur finlandais
 (1988-2008), actrice et chanteuse finlandais
 (né en 1944), historien et chercheur américain
Veli Lampi (né en 1984), défenseur finlandais de football
Vilho Lampi (1898-1936), peintre finlandais

Toponyme

Lámpi, municipalité de la Crète

, parc national

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme